Kvalifikace ženské dvouhry ve Wimbledonu 2015 probíhala před zahájením hlavní soutěže. Postoupilo z ní dvanáct tenistek po výhrách ve třech kolech.

Hráčky

Nasazení hráček 
{{Sloupce|2|
  Lourdes Domínguezová Linová (2. kolo)
  An-Sophie Mestachová (2. kolo)
  Louisa Chiricová (kvalifikační kolo)
  Sachia Vickeryová (kvalifikována)
  Margarita Gasparjanová (kvalifikována)
  Alla Kudrjavcevová (1. kolo)
  Olga Govorcovová (kvalifikována)
  Tuan Jing-jing (kvalifikována)
  Kristína Kučová (1. kolo)
  Kateryna Bondarenková (2. kolo)
  Šachar Pe'erová (kvalifikační kolo)
  Luksika Kumkhumová (kvalifikační kolo)
  Richèl Hogenkampová (kvalifikována)
  Sie Su-wej (kvalifikována)
  Donna Vekićová (2. kolo)
  Wang Ja-fan (kvalifikační kolo)
  Paula Kaniová (1. kolo)
  Anna Tatišviliová (kvalifikační kolo)
  Océane Dodinová (1. kolo)
  Laura Siegemundová (kvalifikována)
  Michelle Larcherová de Britová ''(2. kolo)
  Aljaksandra Sasnovičová (kvalifikována)
  Maryna Zanevská (1. kolo)
  Grace Minová ''(2. kolo)
}}

Kvalifikantky

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka 
{{Pavouk 8-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Kvalifikační kolo

|team-width=185

| RD1-seed1=1
| RD1-team1=
| RD1-score1-1=7
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Ana Bogdanová
| RD1-score2-1=5
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3=

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Mandy Minellaová
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4=WC
| RD1-team4= Amanda Carrerasová
| RD1-score4-1=2
| RD1-score4-2=3
| RD1-score4-3=

| RD1-seed5= 
| RD1-team5= Julie Coinová
| RD1-score5-1=2
| RD1-score5-2=77
| RD1-score5-3=6
| RD1-seed6= 
| RD1-team6= Lesley Kerkhoveová
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=61
| RD1-score6-3=4

| RD1-seed7= 
| RD1-team7= Hiroko Kuwatová
| RD1-score7-1=711
| RD1-score7-2=2
| RD1-score7-3=2
| RD1-seed8=20
| RD1-team8= Laura Siegemundová
| RD1-score8-1=69
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3=6

| RD2-seed1=1
| RD2-team1=
| RD2-score1-1=63
| RD2-score1-2=2
| RD2-score1-3=
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Mandy Minellaová
| RD2-score2-1=77
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3=

| RD2-seed3= 
| RD2-team3= Julie Coinová
| RD2-score3-1=2
| RD2-score3-2=1
| RD2-score3-3=
| RD2-seed4=20
| RD2-team4= Laura Siegemundová
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2='''6
| RD2-score4-3=

| RD3-seed1= 
| RD3-team1= Mandy Minellaová
| RD3-score1-1=4
| RD3-score1-2=3
| RD3-score1-3=
| RD3-seed2=20
| RD3-team2=

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Galerie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Wimbledon 2015